Dead New World е пети студиен албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 25 октомври 2010 г. от Victory Records. Дебютира на #164 място в Билборд 200 с 3000 продадени копия през първата седмица.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Диего Вердуско – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2010 година